Antonio Arias puede referirse a:

Antonio Arias (Madrid, c. 1614 - Madrid, 1684), pintor barroco español.
Antonio Arias Mujica (Santiago, 9 de octubre de 1944), exfutbolista chileno.
Antonio Arias, cantante y bajo del grupo Lagartija Nick.
Antonio Arias Alvarenga, árbitro paraguayo de fútbol.